Лаврине́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 Лавриненко, Алексей Фёдорович (род. 1955) — депутат Государственной Думы РФ.
 Лавриненко, Анатолий Анатольевич (род. 1953) — комбайнёр, Герой Украины.
 Лавриненко, Андрей Михайлович (1924—2003) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Лавриненко, Дмитрий Фёдорович (1914—1941) — советский танковый ас, Герой Советского Союза.
 Иоанн (Лавриненко) (в миру Виктор Филиппович Лавриненко; 1899—1985) — епископ РПЦ, архиепископ Костромской и Галичский.
 Лавриненко, Игорь Владимирович (1956—2021) — белорусский политический деятель.
 Лавриненко, Матвей Илларионович (1903—1945) — генерал-майор.
 Назарий (Лавриненко) (в миру Николай Алексеевич Лавриненко; род. 1952) — епископ РПЦ, викарий Санкт-Петербургской епархии.
 Лавриненко, Наталья Петровна (род. 1977) — белорусская гребчиха.
 Лавриненко, Николай Фёдорович (род. 1948) — украинский политик.
 Лавриненко, Руслан Львович (1928—2015) — советский и российский живописец.
 Лавриненко, Сергей Дмитриевич (род. 1975) — украинский футболист.
 Лавриненко, Фридрих Фёдорович (1932—2007) — советский военный деятель, полковник-инженерР
 Лавриненко, Юрий Иванович (род. 1945) — аким Восточно-Казахстанской области (1994—1995).

См. также 
 Лавриненков